Guerra ottomano-safavide (1532-1555)
Guerra ottomano-safavide (1578-1590)
Guerra ottomano-safavide (1603-1618)
Guerra ottomano-safavide (1623-1639)